José María Ormaetxea Uribeetxebarría (Mondragón, 23 de diciembre de 1926 –  20 de julio de 2019) fue un empresario y cooperativista vasco, uno de los cinco fundadores en 1956 de ULGOR –denominada luego Fagor Electrodomésticos– primera empresa industrial cooperativa de la Corporación Mondragon.

Biografía 
Nació en la localidad guipuzcoana de Mondragón, sus padres fueron José y Amalia. 

En septiembre de 1941 entró en Unión Cerrajera S.A.,entonces la mayor empresa del Valle del Alto Deba. A través de su Escuela de Aprendices  conoció como profesor al Padre José María Arizmendiarrieta, ideólogo y promotor de las cooperativas. Este sacerdote, que  llegó a Mondragón como coadjutor de la parroquia, fue un líder influyente que supo transmitir sus ideas sobre la solidaridad y los movimientos sociales a través del trabajo colectivo. Compaginando  el trabajo con los estudios, completó los cursos de Maestro Industrial Mecánico en julio de 1946. Fue uno de los once alumnos seleccionados por Arizmendiarrieta para proseguir sus estudios en la nueva Escuela Profesional de Mondragón, examinándose por libre en la Escuela de Peritos Industriales de Zaragoza, donde en 1952 obtuvo el título de Perito Industrial Químico. En los meses de verano de 1965 y 1966 participó con otros directivos cooperativistas en cursos especiales de Ciencias Empresariales, impartidos por profesores de la Facultad de Sarriko de Bilbao de la Universidad del País Vasco.

Trayectoria profesional 
A los 19 años, en 1946, fue nombrado director de la sección de Fundición, que ejerció hasta dejar la empresa en marzo de 1956 para emprender lo que sería la primera empresa cooperativa, ULGOR.  

El 14 de abril de 1956, el sacerdote José María Arizmendiarrieta bendecía la primera piedra de ULGOR, denominación que aglutinaba la identidad de los 5 fundadores: Luis Usatorre, Jesús Larrañaga, Alfonso Gorroñogoitia, José María Ormaetxea y Javier Ortubay.​ Iniciaron este proyecto con la idea de plasmar los ideales de Arizmendiarreta y crear una empresa fundada en los valores de la solidaridad. 

Desde su constitución fue el gerente, hasta que 1960 constituyó, a instancias de Arizmendiarrieta la cooperativa financiera Laboral Kutxa, que dirigió hasta 1987, y de la que fue consejero hasta 1990. 

En 1985 fue nombrado Presidente de la naciente Corporación Mondragon, cargo que ocupó hasta su jubilación en 1990, pasando a dirigir el Centro de Formación Cooperativa y Directiva Otalora, que había creado en su etapa en Laboral Kutxa.

Entre 1991 y 1992 fue vicepresidente ejecutivo de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), dependiente del Gobierno Vasco, y presidente de su Sociedad Capital Riesgo.

Durante su vida laboral cooperativa, desde la creación de Ulgor y hasta su jubilación en 1987, fue la mano derecha de Arizmendiarrieta, y el que ponía en marcha sus ideas y proyectos.

Arizmendiarrieta se ocupó no sólo de los conocimientos técnicos de los fundadores, sino también de su formación humana, moral y espiritual, y Ormaetxea desarrolló unas convicciones firmes de servicio a la Comunidad. De forma que en los primeros 20 años de la experiencia cooperativa contaban ya con 82 empresas que ocupaban a 25.000 personas, habiendo participado Ormaetxea en la promoción de la práctica totalidad de todas ellas. Desde la División Empresarial de Laboral Kutxa fue pionero en la visión empresarial, las prácticas y modelos de gestión que impulsó para las pequeñas cooperativas que daban sus primeros pasos; adelantándose muchos años a su aplicación en las empresas vascas. También supo ver la necesidad de una investigación propia, que evitara la dependencia de las patentes extranjeras, y ayudó a la creación en 1974 de Ikerlan, primer centro de investigación con colaboración público-privada. Desde Laboral Kutxa promovió también la creación del centro de formación cooperativa Otalora, donde tras su jubilación creó el museo de Arizmendiarrieta, animó a la creación de su Fundación, y preparó la documentación del procedimiento vaticano para su canonización.

Austero y honrado, fue siempre fiel al ideario social y al liderazgo de Arizmendiarrieta. Cuando en 1959 éste quiso crear la cooperativa de crédito Laboral Kutxa, propuso al ingeniero químico Ormaetxea abrir una primera y humilde oficina con otro empleado, y dejar el puesto de gerente de la exitosa cooperativa industrial Ulgor. Según Ormaetxea:“Acepté, a pesar de que el sector del negocio bancario era totalmente desconocido para mí, y a duras penas sabía interpretar un balance”.En palabras de Iñigo Ucin, presidente de Corporación Mondragón:“Ormaetxea forma parte de una estirpe de hombres y mujeres cooperativistas ejemplares. Personas que por su talento y su capacidad de trabajo podían haber logrado altas cotas de riqueza personal, pero que pusieron su saber hacer al servicio de la comunidad y del desarrollo de nuestro modelo cooperativo”.

Creación de cooperativas 
Tras la fundación de Ulgor, se fueron gestando diferentes proyectos en los que Ormaetxea participó activamente ocupando numerosos cargos: cofundador y primer gerente de Ulgor, primera cooperativa del Grupo Cooperativo Mondragón (1956-1962); presidente del Consejo de Dirección del Grupo Cooperativo ULARCO (1962-1970); director general de la cooperativa de crédito Caja Laboral Popular (1960-1987), y presidente del Consejo General del Grupo Cooperativo Mondragón, entre otros.Desde la dirección de Caja Laboral Popular, realizó su mayor contribución al movimiento cooperativo vasco, implicándose en la creación de la División Empresarial de la Caja, institución que, bajo su liderazgo, fue la palanca financiera y de gestión que posibilitó el espectacular crecimiento del grupo empresarial que devendría en el más importante del País Vasco y una referencia mundial de la economía social.

Últimos años 
Ormaetxea fue el primer presidente del Grupo Cooperativo Mondragón, desde 1988 hasta 1990 y, posteriormente, vicepresidente ejecutivo de la SPRI. Una vez jubilado, impulsó el Aula-Museo Arizmendiarrieta, en Otalora, proyecto que él mismo había desarrollado a principios de la década de los 80, y encabezó la Comisión Postuladora para la Causa de Canonización de Arizmendiarrieta, del que siempre se consideró discípulo y admirador, hasta conseguir el nombramiento de Venerable por el Papa Francisco en diciembre de 2015. Sus convicciones y su testimonio cristiano fueron objeto de reconocimiento por el Papa Juan Pablo II que le nombró en el año 2005 “Comendador de la Orden de San Silvestre, Papa”.

Reconocimiento a su carrera 
Fue galardonado con el Premio “Txemi Cantera” de Economía Social, patrocinado por las Sociedades Anónimas Laborales, ASLE (1996); y con el Premio Lan Onari (1997) del Gobierno Vasco, que reconoce a los vascos que se han distinguido de modo extraordinario por su dedicación, constancia y espíritu de iniciativa en el desempeño de su actividad profesional.

Publicaciones

Libros 

 "La experiencia cooperativa de Mondragón", Grupo Cooperativo Mondragón, 1991.
 "Orígenes y claves del cooperativismo de Mondragón", Caja Laboral, 1997.
 "Didáctica de una experiencia empresarial : el cooperativismo en Mondragón", Caja Laboral, 2003.
 "Los principios cooperativos de la experiencia", Otalora D.L., 1994.
 "El Futuro del grupo", José María Ormaetxea, Otalora D. L, 1994.
 "El impacto de la adhesión a la CEE en el cooperativismo español", Caja Laboral Popular - Lan Kide Aurrezkia, 1986.
 "El hombre que yo conocí", Mondragón, noviembre de 1986, Fundación Gizabidea.

Artículos 

 El origen cristiano del cooperativismo de Mondragón, Surge: revista sacerdotal, espiritualidad y apostolado,  0210-3265, Vol. 70, Nº. 670-672, 2012, págs. 249-260
 El factor humano en la gestión, Qualitas hodie: Excelencia, desarrollo sostenible e innovación,  1133-2417, Nº. 16, 1995, págs. 34-38
 La Calidad de la gestión ante la crisis, Qualitas hodie: Excelencia, desarrollo sostenible e innovación,  1133-2417, Nº. 15, 1995, págs. 66-69
 Las crisis en empresas personalistas: Caso aplicado a Mondragón Corporación Cooperativa (1974-1985),  Información Comercial Española, ICE: Revista de economía,  0019-977X, Nº 729, 1994, págs. 73-84
 Tributación consolidada de grupos cooperativos,  Partida doble,  1133-7869, Nº 34, 1993, págs. 9-13
 La experiencia cooperativa de Mondragón: significado histórico y actual, Economía industrial,  0422-2784, Nº. 215, 1981 (Ejemplar dedicado a: Cooperativismo industrial), págs. 27-33
 Consideraciones sobre el Cooperativismo de Crédito por José Antonio Ardanza Garro, José María Ormaechea, Javier Erdocia, Alfonso Garroñogoitia González,  Estudios cooperativos,  0425-3485, Nº. 30-31, 1973 (Ejemplar dedicado a: Cooperativismo de Crédito), págs. 35-46
 Funciones y realidades de la Caja Laboral Popular de Mondragón, Estudios cooperativos,  0425-3485, Nº. 11-12, 1966 (Ejemplar dedicado a: Cooperativas industriales de Mondragón), págs. 101-110
 Práctica de las relaciones entre la Gerencia y la Junta Rectora de una Cooperativa industrial, Estudios cooperativos,  0425-3485, Nº. 8, 1965, págs. 29-44

Véase también 
 Corporación Mondragon

Referencias

Bibliografía 

 'Ormaetxea. Biografía dialogada. De principio a fin toda una vida cooperativa', Armin Isasti e Isabel Uribe, 2021-
 La experiencia cooperativa de Mondragon. Azatza ed, 1991.
 Don José María Arizmendiarrieta y sus colaboradores. Juan Leibar y José María Ormaetxea, Otalora, 1993. 
 Orígenes y claves del Cooperativismo de Mondragón. Saiolan - Laboral Kutxa, 1997. 
 Didáctica de una experiencia empresarial. El cooperativismo de Mondragón. Laboral Kutxa, 2003.

Enlaces externos 

 Asociación Amigos de Arizmendiarrieta
 Fundación Arizmendiarrieta
 Video: Jose Maria Ormaetxea sobre Arizmendiarrieta

Cooperativistas
Economía social
Empresarios del País Vasco
Orden de San Silvestre